

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Paniewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Topólka
 Paniewo – część wsi Skulska Wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Skulsk

Inne 
 Paniewo – jezioro w gminie Płaska, w pow. augustowskim, w woj. podlaskim
 Paniewo – śluza na Kanale Augustowskim